Ingenio hace referencia a varios artículos:
 Ingenio: Se dice de la cualidad innata para inventar, crear con facilidad en el área creativa o, en distintos campos.
 Ingenio, como sinónimo de creatividad;
 Ingenio de la moneda, así se suele también llamar a la ceca o casa de la moneda.
 Ingenio, elemento que se puede utilizar como herramienta de trabajo;
 Ingenio, municipio canario perteneciente a la provincia de Las Palmas;
 Ingenio azucarero, antigua hacienda colonial americana;
 INGENIO, Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, Instituto mixto CSIC-UPV;
 Ingenio, satélite español denominado también SeoSat.
 Ingenio de Montserrat, antigua fábrica de azúcar de Almería.

El Ingenio 
 El Ingenio, lugar arqueológico.
 Ingenio (Gran Canaria), municipio de Gran Canaria.
 El Ingenio Azucarero, localidad mexicana del estado de Chiapas;
 El Ingenio, complejo socioeconómico cubano, libro publicado por Manuel Moreno Fraginals, La Habana, Comisión Nacional Cubana de la Unesco, 1964.
 El Ingenio (Chile) pueblo ubicado en la Región Metropolitana, Chile.